The Crystal Palace — palácio em Londres, Inglaterra
 Palácio de Cristal del Retiro — palácio em Madrid, Espanha
 Palácio de Cristal (Petrópolis) — palácio em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, Brasil
 Palácio de Cristal (Porto) — palácio no Porto, Portugal
 Crystal Palace Football Club — clube de futebol de Londres, Inglaterra

Desambiguação